Yodobashi bezeichnet:
 Yodobashi (Tokio) (1889–1932), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Tokio
 Yodobashi-ku (Tokio) (1932–1943), einen ehemaligen Stadtbezirk der Stadt Tokio
 Yodobashi (1943–1970), einen ehemaligen Stadtteil des Tokioter Bezirks Shinjuku, heute ein Teil von Nishi-Shinjuku
 Yodobashi Kamera, eine japanische Heimelektronikkette